Черні́гівський прову́лок — провулок у різних населених пунктах України. Назва — на честь міста Чернігів.

 Чернігівський провулок — провулок у місті Вінниця.
 Чернігівський провулок — провулок у місті Дніпро.
 Чернігівський провулок — провулок у місті Київ.
 Чернігівський провулок — провулок у місті Одеса.
 Чернігівський провулок — провулок у місті Москва (РФ).
 У місті Харків:
 Чернігівський провулок — провулок у Слобідському районі;
 Чернігівський провулок — провулок у Холодногірському районі.

Див. також 
 Чернігівський
 Чернігівська вулиця

Провулки